Petrela ima više značenja:
 Petrela (Askoli Pičeno)
 Petrela (Teramo)